Thorne kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Thorne (udde), 
 Mount Thorne,

Kanada 

 Thorne (kommun i Kanada), Québec, Outaouais,

Storbritannien 

 Thorne, ort i Doncaster, England, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar